Dubové – wieś w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Zwoleń
 Dubové – wieś w kraju żylińskim, w powiecie Turčianske Teplice